Ciracas (onderdistrict), onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jakarta Timur (Oost-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Ciracas (plaats), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Timur (Oost-Jakarta)  in de provincie Jakarta, Indonesië.